Ludzie:
 Douglas Trumbull (1942–2022) – reżyser i specjalista od efektów specjalnych w filmach s-f
 John Trumbull – malarz amerykański
 Jonathan Trumbull Jr. (1740–1809) – polityk amerykański, gubernator Connecticut
Miejscowości w USA:
 Trumbull – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Trumbull – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Clay
Gminy w USA:
 Trumbull (ang. Trumbull Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Trumbull (ang. Trumbull Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Trumbull (ang. Trumbull County) – w stanie Ohio